Tivyna är ett släkte av spindlar. Tivyna ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kardarspindlar
Tivyna